Stanisłau Drahun (biał. Станіслаў Драгун, ros. Станислав Драгун; ur. 4 czerwca 1988 w Mińsku) – białoruski piłkarz, grający na pozycji pomocnika, reprezentant Białorusi.

Statystyki 
 (stan na 11 czerwca 2010 - po 13 kolejce ligowej)

Przypisy

Bibliografia 
 Stanisłau Drahun na stronie Dynamy Mińsk 
 
 

Urodzeni w 1988
Reprezentanci Białorusi w piłce nożnej
Piłkarze Dynamy Mińsk
Piłkarze FK Homel
Piłkarze Skwiczu Mińsk
Piłkarze Krylji Sowietow Samara
Piłkarze Dinama Moskwa
Piłkarze FK Orenburg
Piłkarze BATE Borysów
Ludzie urodzeni w Mińsku
Białoruscy olimpijczycy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012